Ралф (Ralph, Ralf) — английское имя и фамилия.

Фамилия 
 Ралф, Джейсон (род. 1986) — американский актёр.
 Ралф, Джесси (1864—1944) — американская актриса.
 Ралф, Шерил Ли (род. 1956) — американская актриса и певица.

Примечания

См. также 
 Ральф